L'Associação Académica do Porto Novo (en Créole cap-verdien : Associaçôm Akadémica d' Port' Novo) est un club cap-verdien de football basé à Porto Novo, sur l'île de Santo Antão.

Histoire

Uniformes 
L'uniforme est de couleur noir pour les matches à domiciles et blanche pour les matches visiteurs ou alternatifs.

Palmarès 
Tout-Régionale:
Championnat de l'île de Santo Antão:
Vainqueur en 1996/97, 1997,98 et 1999/2000
Super Coupe de Santo Antão:
Vainqueur en 2015

Régionale:
 Championnat de L'île de Santo Antão (Sud) :
 Vainqueur 1997/98, 1999/2000, 2002/03, 2004/05, 2010/11, 2011/12, 2012/13, 2013/14, 2014/15 et 2015/16

 Coupe de Porto Novo :
 Vainqueur en 1997/98, 1998/99, 1999/00, 2006/07, 2012/13, 2013/14, 2014/15

 SuperCoupe de Porto Novo :
 Vainqueur en 2011/12, 2013/14 et 2014/2015

 Tournoi d'Ouverture de Porto Novo :
 Vainqueur en 1999/2000, 2000/01?, 2003/04, 2006/07, 2011/12 et 2013/14

Bilan saison par saison

Compétition nationale (étage de groupe)

Compétition régionale

Présidents 
 Elísio Silva (après 6 novembre, 2015)
 Osvaldinho Silva Lopes (depuis 6 novembre 6, 2015)

Notes et références

Liens externes 
 Site officiel de l'Académica de Porto Novo
Académica de Porto Novo sur le Facebook

Club de football au Cap-Vert